Saint-Hilarion kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Hilarion , departementet Yvelines i regionen Île-de-France,

Kanada 

 Saint-Hilarion (kommun), Québec, Capitale-Nationale, 

Robotskapade Kanadaförgreningar